Досрочные выборы в парламент Кувейта прошли 27 июля 2013 года. Выборы потребовались после того, как Конституционный суд Кувейта распустил парламент и отменил результаты парламентских выборов, которые прошли в декабре 2012 года. Согласно Конституции, выборы должны быть проведены в течение 60 дней после роспуска 16 июня. Изначально они были запланированы на 25 июля, но позже были перенесены на 27 июля в связи с задержками в процессе регистрации кандидатов.

Примечания 

Кувейт
События 27 июля
Июль 2013 года
2013 год в Кувейте
Политика Кувейта